Александр Злочевский:
 Злочевский, Александр Борисович (род. 1963) — итальянский шахматист, гроссмейстер (1994).
 Злочевский, Александр Петрович (1895—1955) — русский и советский футболист.